Tortosa is de naam van een stad:

 Tortosa (Spanje), een Spaanse stad
 Taifa Tortosa, voormalig emiraat in Spanje
 Tartous (Tortosa), een Syrische stad